El término Amalia puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Amalia, un nombre propio;
 a Amalia, una novela de José Mármol de 1851;
 a Amalia, una localidad de la Argentina;
 a Amalia (1914), una película argentina dirigida por Enrique García Velloso;
 a Amalia (1936), una película argentina dirigida por Luis José Moglia Barth;
 a Amalia (2018), una película colombiana dirigida por Ana Sofía Osorio.